Paraula àrab que vol dir 'península':
 Jazirat Xarik, península de Tunísia
 Djazirat al-Andalus, península Ibèrica
 Djazirat al-Arab, península d'Aràbia
 Djazirat Sukhr, nom àrab d'Alzira